Борис Я́ковлев: Яковлев, Борис Александрович (род. 1945) — советский легкоатлет, тренер. 
 Яковлев, Борис Михайлович (род. 1921) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Яковлев, Борис Владимирович — советский инженер, конструктор и учёный.
 Яковлев, Борис Григорьевич (1931—2011) — советский и российский литературовед, литературный критик, журналист, писатель и публицист, заслуженный работник культуры РФ.
 Яковлев, Борис Евгеньевич (1924—1987) — советский футболист и тренер.
 Яковлев, Борис Иванович (1884—1963) — русский и советский скульптор, педагог.
 
 Яковлев, Борис Павлович (1908—2008) — советский партийный и государственный деятель.